Stadttheater Frankfurt steht für:

 Das erste Stadttheater in Frankfurt am Main, siehe Comoedienhaus (Frankfurt am Main)
Städtische Bühnen Frankfurt, kommunale Theaterbetriebe in Frankfurt am Main
 Stadttheater (Frankfurt (Oder)), siehe Kleist-Theater Frankfurt (Oder) #Stadttheater